Popova kan syfta på:

 Popova (efternamn) – ett ryskt efternamn

Geografi

Antarktis 

 Popova (udde),

Kosovo 

 Popovo (ort i Kosovo),